Жарко́в — русская фамилия. Женская форма .

Известные носители 

 Жарков, Александр Сергеевич (1947—2016) — член-корреспондент РАН.
 Жарков, Алексей Дмитриевич (1948—2016) — советский и российский актёр.
 Жарков, Антон Викторович (род. 1967) — депутат Госдумы.
 
 Жарков, Виктор Иванович (1927—1989) — советский футболист, тренер, футбольный судья.
 
 Жарков, Геннадий Петрович (род. 1926) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.
 
 Жарков, Даниил Эдгардович (род. 1994) — российский хоккеист.
 Жарков, Дмитрий Олегович (род. 1969) — российский биохимик.
 Жарков, Иван Данилович (род. 1942) — бывший глава ГУФСИН Свердловской области.
 Жарков, Иван Степанович (1742—1813) — российский промышленник и меценат.
 Жарков, Константин Павлович (1885—?) — полковник Кубанского казачьего войска, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Жарков, Никита Яковлевич (1906—1966) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 
 
 Жарков, Степан Петрович (1913—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Жарков, Юрий Дмитриевич (1949—2021) — советский и российский художник.
 Жарков, Юрий Петрович (род. 1926) — учитель физики, почётный гражданин города Кинешмы.
 Жарков, Ярослав Иванович (род. 1975) — украинский футболист.

Составные фамилии 
 Жарков-Волжский, Василий Сергеевич (1916—1990) — русский живописец и график.



Топонимы 

 Жарков — до 1961 г. посёлка Кировский в Сарпинском районе Калмыкии.

См. также

Примечания